Alan Whetton – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e conduttore televisivo neozelandese
 Gary Whetton – ex rugbista a 15, imprenditore e dirigente sportivo neozelandese
 John Whetton – ex mezzofondista britannico